Zbigniew Kruszelnicki (1916-1972), architekt
 Zbigniew Kruszelnicki (1922-1944), żołnierz